Филармонический оркестр Тампере () — финский симфонический оркестр из города Тампере.

Появившийся по инициативе дирижёра Элиаса Кийанмиеса, оркестр, состоящий из 34 музыкантов и называвшийся тогда просто оркестром Тампере, дал первое публичное выступление 6 января 1930 года. В 1947 году оркестр получил официальный статус и новое название — Городской оркестр Тампере. В 1970-х годах состав оркестра был расширен до 59 человек. В 1974 году была издана первая аудиозапись оркестра. В 1980 году состоялись его первые зарубежные гастроли, в 1987 он впервые посетил США. Современное название оркестр получил в 2002 году. Состав оркестра вновь увеличился, на этот раз почти до ста музыкантов, благодаря чему он стал крупнейшим оркестром страны за пределами Хельсинки. Оркестр выступает с концертами на своей основной концертной площадке — концертном зале Тампере, и гастролирует за рубежом. Было издано более 40 аудиозаписей оркестра. Филармонический оркестр Тампере также является официальным музыкальным коллективом оперной и балетной компаний Тампере и регулярно участвует в фестивале Tampere Biennale. Должность главного дирижёра оркестра с 2009 года занимает Ханну Линту.

Главные дирижёры 
 Элиас Кийанмиес (1930—1932)
 Ээро Косонен (1932—1968)
 Юхани Райскинен (1969—1973)
 Йоуко Саари (1973—1974)
 Пааво Раутио (1974—1987)
 Атсо Алмила (1987—1989)
 Ари Расилайнен (1989—1990)
 Леонид Грин (1990—1994)
 Туомас Оллила (1994—1998)
 Эри Клас (1998—2006)
 Юн Стургордс (2006—2009)
 Ханну Линту (2009—2013)
 Сантту-Матиас Роували (с 2013 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Тампере
Культура Тампере
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1930 году